Nottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nottjärnen (Frykeruds socken, Värmland), sjö i Kils kommun,  (6,7 ha)
Nottjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun,  (12,2 ha)
Nottjärnen (Fryksände socken, Värmland, 667617-134275), sjö i Torsby kommun, 
Nottjärnen (Fryksände socken, Värmland, 669408-133994), sjö i Torsby kommun,  (9,12 ha)
Nottjärnet, sjö i Arvika kommun,  (11 ha)
Västra Nottjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Östra Nottjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Lilla Nottjärnen, sjö i Leksands kommun, 
Nottjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Nottjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Nottjärnen, Ludvika
Nottjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 672666-151888), sjö i Falu kommun,  (16,1 ha)
Nottjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 674806-152557), sjö i Falu kommun, 
Stora Nottjärnen, sjö i Leksands kommun,  (12,3 ha)
Nottjärnen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (5,92 ha)
Västra Nottjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun,  (15 ha)
Östra Nottjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (19 ha)
Nottjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (12,7 ha)
Nottjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (7,69 ha)
Nottjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (7,69 ha)
Nottjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (9,1 ha)
Nottjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (13,4 ha)
Nottjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714055-165738), sjö i Vindelns kommun,  (13,7 ha)
Nottjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717028-168732), sjö i Vindelns kommun,  (5,91 ha)
Nottjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Nottjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,8 ha)
Nottjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (9,48 ha)
Lill-Nottjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Nottjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Nottjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (8,45 ha)
Nottjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 725391-175023), sjö i Piteå kommun,  (6,09 ha)
Nottjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727663-173732), sjö i Piteå kommun,  (6,43 ha)
Nottjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (4,9 ha)
Nottjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (3,46 ha)
Nottjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Stor-Nottjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (7,29 ha)
Nottjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Nottjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716813-164385), sjö i Lycksele kommun,  (15 ha)
Nottjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719107-165857), sjö i Lycksele kommun,  (15,6 ha)
Nottjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719963-161307), sjö i Lycksele kommun,  (16,2 ha)
Nottjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727146-157515), sjö i Sorsele kommun, 
Nottjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728477-154810), sjö i Sorsele kommun,  (11,1 ha)
Stor-Nottjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (20,5 ha)

Se även
Notsjön
Notträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn